Такмичење у трчању на 400 метара у женској конкуренцији на 34. Европском првенству у дворани 2017. у Београду одржано је 3. и 4. марта у Комбанк арени.

Титулу освојену у Прагу 2015. није бранила Наталија Пигида из Украјине.

Земље учеснице 
Учествовало је 31 такмичарка из 18 земаља.

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (2)
  (2)
  (3)
  (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 400 метара у дворани 2017. године пре почетка првенства (3. марта 2017), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Леа Шпрунгер ||  || 51,46 || 5. фебруар || 1. СРЛ 
|-
| 2. || Зузана Хејнова ||  || 51,77 || 18. фебруар || 4. СРЛ 
|- 
| 3. || Ајлид Дојл ||  || 51,86 || 20. јануар || 5. СРЛ 
|-
| 4. || Лавијај Нилсен ||  ||51,90 || 18. фебруар || 6. СРЛ
|-
| 5. || Флорија Геј ||  || 51,99 || 12. фебруар || 7. СРЛ  
|-
| 6. || Олга Земљак ||  || 52,09 || 12. фебруар||=11. СРЛ
|-
| 6. || Јустина Свјенти ||   || 52,09 || 19. фебруар || =11. СРЛ 
|-
| 8. || Ига Баумгарт ||  || 52,17 || 10. фебруар || 15. СРЛ 
|-
| 9. || Лисане де Вите ||  || 52,43 || 27. јануар ||17. СРЛ
|-
| 10. || Патрицја Вићшкјевич ||  || 52,51 || 18. фебруар|| 19. СРЛ 
|-
| 
|-
| 20. || Тамара Салшки ||  || 52,99 || 18. Фебруар || 38. СРЛ  
|}
<small>Такмичарке чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2017.</small>

 Сатница 

 Квалификациона норма 

 Освајачи медаља 

 Резултати 

 Квалификације 

У полуфинале пласирале су по 2 првопласиране из 6 квалификационих група (КВ) и 6 на основу постигнутог резултата (кв).Резултати квалификацијаПодебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља Полуфинале 
У финале су се пласирале 2 првопласиране из 3 полуфиналне групе (КВ''').

Финале 
Такмичење је одржано 4. марта 2017. године у 19:58.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2017. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2017. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2017.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици у дворани